Jolanta je ženské křestní jméno řeckého původu, které má základ v řeckých slovech ιολη (iole), které znamená "fialka", a ανθος (anthos) "květina". Spolu tedy znamenají (Iolanthe) květ fialky.

Dalšími variantami jména jsou Jolantha, Jola a také francouzské jméno Yolande, které je pravděpodobně formou jména Violante, které je odvozenina latinské violy.

Křestní jméno 
 Jolanta Antas – polská lingvistka
 Jolanta Kwaśniewska – bývalá první dáma Polska

 Jolanta bylo krycí jméno polské odbojářky Ireny Sendlerowé

Jiné významy 
 Jolanta – opera Petra Iljiče Čajkovského
 Iolanthe – komická opera s hudbou Arthurem Sullivanem a libreto od W.S. Gilberta

Ženská jména
Ženská jména řeckého původu